Furius Fusus ist der Name folgender Personen:

 Agrippa Furius Fusus, römischer Politiker, Konsul 446 v. Chr.
 Gaius Furius Pacilus Fusus, römischer Politiker, Konsul 441 v. Chr.
 Marcus Furius Fusus, römischer Politiker, Konsulartribun
 Publius Furius Medullinus Fusus, römischer Politiker, Konsul 472 v. Chr.